Дезен: 
 Дезен () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 
 Дезен, Клод Андре (; 1740—1823) — французский скульптор, якобинец.
 Дезен, Луи Пьер (1749—1822) — французский скульптор, младший брат предыдущего, монархист.